Nevada může být:
 Nevada – stát na jihozápadě Spojených států amerických
 Nevada City – různá místa
 Nevada (Španělsko) – obec ve Španělsku
 Nevada (Illinois) – osada v Illinois
 Nevada (Indiana) – osada v Indianě
 Nevada (Iowa) – město v Iowě
 Nevada (Missouri) – město v Missouri
 Nevada (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Nevada (Texas) – město v Texasu
 Nevada (Krámy) – vrch (420 m) v k.ú. Krámy
 Nevada (film, 1927) – americký němý film režiséra Johna Waterse z roku 1927
 Nevada (film, 1935) – americký film režiséra Charlese Bartona z roku 1935
 Nevada (film, 1944) – americký film režiséra Edwarda Killyho z roku 1944
 Nevada (film, 1997) – americký film režiséra Garyho Tieche z roku 1997
 USS Nevada – různé lodě amerického námořnictva
 Nevada (britská skupina) – britská rocková skupina
 Nevada (portugalská skupina) – portugalská popová skupina